Sedmero krkavců ist der Originaltitel von:
 Die sieben Raben (1993), tschechischer Film von Ludvík Ráža aus dem Jahr 1993
 Die sieben Raben (2015), tschechisch-slowakischer Film von Alice Nellis aus dem Jahr 2015